Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2009, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du 12 au .

David Nalbandian remporte le simple messieurs. En finale, il bat Jarkko Nieminen, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bob et Mike Bryan.

Faits marquants 
 Le tournoi accueille les deux Français top 10 de la saison 2008, Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon.
 Le  mondial Novak Djokovic décide à la dernière minute de participer au tournoi, du fait de son élimination prématurée à l'Open de Brisbane. Il bénéficie d'une wild card. Il avait la possibilité de prendre à Roger Federer sa place de  mondial s'il s'était hissé en finale.
 Le  mondial et  français Jo-Wilfried Tsonga abandonne en quart de finale pour des problèmes de dos.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2009
Tennis en Australie en 2009
Sydney
Tennis en janvier 2009